14-й чемпионат Киргизии по футболу, разыгранный 8 командами с 23 апреля по 4 ноября 2005 года. Чемпионом во 2-й раз подряд стал нарынский «Дордой-Динамо», бишкекский «Шоро»-СКА 3-й год кряду был серебряным призером, 3-е место также во 2-й раз подряд занял «Жаштык-Ак-Алтын» из Кара-Суу.

Для определения чемпиона потребовался «золотой матч», в котором «Дордой-Динамо» одержал победу над «Шоро»-СКА в серии послематчевых пенальти.

Участники 
В чемпионате стартовали 8 команд, игравших между собой в 4 круга. По сравнению с 2004 годом, Высшую лигу покинули снявшиеся в ходе прошлого сезона «Шоро» (Бишкек) и «Нефтчи» (Кочкор-Ата), а также «Жайыл-Баатыр» (Кара-Балта).

Дебютантом стал «Aль-Фагир» (Араван), выступавший в прошлом году в Южной зоне Первой лиги под названием «Шараб-К». СКА-«Шоро» перед началом сезона изменил название на «Шоро»-СКА.

«Аль-Фагир» провёл только 4 матча, после чего отказался от выступления в Высшей лиге и перешёл в Первую лигу, где играл под названием «Динамо» (Араван). Однако Федерация футбола не стала исключать клуб из таблицы, а засчитала ему технические поражения в матчах 1-го и 2-го кругов.

«Гвардия-РУОР» отказался от дальнейшего участия в чемпионате после первых 2-х кругов. Обоим этим клубам и соперникам в матчах с ними результаты 3-го и 4-го кругов не засчитывались.

Турнирная таблица

Матч за 1-е место

Лучшие бомбардиры чемпионата

Рекорды чемпионата 
Самый результативный матч (9 голов): 24.09.2005 Абдыш-Ата — Молодёжная сборная Кыргызстана 5:4

Самая крупная победа: 29.10.2005 Шоро-СКА — Абдыш-Ата 7:1

Самая крупная победа на выезде: 02.07.2005 Гвардия-РУОР — Дордой-Динамо 1:6; 09.07.2005 Молодёжная сборная Кыргызстана — Шоро-СКА 0:5

Хет-трики

Ссылки 
 Результаты на RSSSF

2005
Футбол в Азии в 2005 году
2005 год в Киргизии